Васи́лий Дми́триевич Олсу́фьев:
 Олсуфьев, Василий Дмитриевич (1680/1685 — 1723) — обер-гофмейстер двора Петра I.
 Олсуфьев, Василий Дмитриевич (1796—1858) — московский гражданский губернатор.